Minagawa (en japonés: 皆川) es un apellido japonés. Algunos personajes notables con este apellido son:

Hiroshi Minagawa (1970-), artista de videojuegos japonés;
Junko Minagawa (1975-), seiyū japonesa;
Ryōji Minagawa (1964-), mangaka japonés; o
Yusuke Minagawa (1991-), futbolista japonés.

Apellidos japoneses